Az egyszerűsödött szárnyas rovarok (Paraneoptera) a szárnyas rovarok alosztályába sorolt újszárnyúak (Neoptera) alosztályágában az Eumetabola klád egyik főcsoportja két öregrenddel és egy további taxonnal.

Származásuk, elterjedésük 

Őseik a perm időszakban tűntek fel, és hosszú fejlődésüknek köszönhetően a sarkvidékek kivételével mindenfelé elterjedtek.

Megjelenésük, felépítésük 

Az ide sorolt taxonok teste a Polyneoptera öregrend tagjaiéhoz képest valamennyire egyszerűsödött, redukált. Így például egyikőjüknek sincs fartoldaléka (cercus, tsz.: cerci) — a korábban szinonimaként, jelenleg a taxon pillásszárnyú tetvek nélküli zömének megnevezésére használt Acercaria jelentése „fartoldalékok nélküli”.

Emellett egyszerűsödött a keringési rendszerük (vénás része), lecsökkent lábfejízeik száma (legfeljebb háromra), Malpighi-edényeik száma (legfeljebb hatra) és a hasi (ventrális) idegdúclánc ganglionjainak száma (legfeljebb ötre).

Szájszervük felépítése táplálkozásuktól függően többféle lehet.

Életmódjuk, élőhelyük 

Bazális csoportjaik mikrobákat esznek; a levezetett csoportok közül több növényi, illetve állati nedveket szívogat.

Rendszertani helyzetük, felosztásuk 

A taxon rendszertani helyzete többszörösen bizonytalan: egyrészt nem biztos, hogy monofiletikus, másrészt ha az is, kétséges, hol is van a helye a rendszertani hierarchiában.

Korábban két öregrendre bontották úgy, hogy mindegyikben két-két rendet különítettek el.
 tetvek (Psocodea) öregrend:
 fürgetetvek (Psocoptera)
 valódi tetvek (Phthiraptera)

és
 Condylognatha öregrend:
 rojtosszárnyúak (hólyagoslábúak, illetve tripszek — Thysanoptera)
 Terebrantia alrend,
 Tubulifera alrend;

 félfedelesszárnyúak (Hemiptera)
 kabócaalakúak alrendje (Auchenorrhyncha),
 Clypeorrhyncha alrend, 
 mohaszipókások alrendje (Coleorrhyncha),
 poloskák alrendje (Heteroptera),
 növénytetvek alrendje (Sternorrhyncha).

A molekuláris genetikai vizsgálatok azonban kimutatták, hogy a pillásszárnyú tetvek (a Zorotypus nem) még e két öregrend szétválása előtt elkülönült a taxon fejlődési vonalától, így számára egy új, magasabbrendű taxont (Zoraptera) hoztak létre.

A 2020-as évek elején többségi álláspontot (munkahipotézist) az alábbi kladogram: mutatja be:

Ennek egy részletesebb változatában a tetvek (Psocodea) két rendre osztása változatlan.  Úgy tűnik azonban, hogy a fürgetetvek (Psocoptera) csoportja parapfiletikus, és a tetvek (Psocodea) öregrendjéből a valódi tetvek (Phthiraptera) és a laposkéregtetű-félék (Liposcelididae) különválása előtt már négy további csoport elkülönült.

A másik, az öregrendet parafiletikusnak tekintő álláspont kladogramján a tetvek (Psocodea) a fejlett szárnyas rovarok (Holometabola) öregrendjének testvércsoportja:

Fordítás

Jegyzetek

Források 

 Paraneoptera (fordítás)

Kozmopolita rovarok